Europsko prvenstvo u košarci za igrače do 16 godina 2011. održalo se u Češkoj od 28. srpnja do 7. kolovoza. Ovo je bilo 25. izdanje ovog natjecanja i Hrvatska je osvojila svoj treći naslov (drugi uzastopni). Najkorisniji igrač bio je Mario Hezonja.

Turnir

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Drugi krug: skupina E

Drugi krug: skupina F

Izbacivanje 

Europska prvenstva u košarci
Međunarodna košarkaška natjecanja u Češkoj